Aceasta este o listă a statelor lumii și a teritoriilor dependente întocmită după suprafața totală, incluzând entitățile care au primit coduri oficiale în standardul ISO 3166-1. Numerele din tabel reprezintă suprafața totală, compusă din suprafața de uscat la care se adaugă suprafața apelor interioare (lacuri naturale și artificiale, ape curgătoare). Pentru unele suprafețe a fost inclusă și suprafața mării interioare. Marea teritorială și zona economică exclusivă nu intră în calculul suprafeței totale. Suprafața totală a uscatului este de 148.940.000 km², adică aproximativ 29,1% din suprafața Pământului.

În această listă sunt cuprinse toate statele suverane și recunoscute ca atare la nivel internațional. Teritoriile care nu fac parte integrantă dintr-un stat, ca teritoriile dependente, au fost trecute în tabel separat (cu caractere italice) sau au fost notate ca incluse în suprafața statului de care depind. Nu sunt incluse în această listă teritoriile nelocuite, ca, de exemplu, teritoriile din Antarctica revendicate de diferite state ale lumii (14.400.000 km²), entitățile ca Uniunea Europeană 4.324.782 km² care au o oarecare suveranitate, dar care nu intră nici în categoria statelor suverane, nici în aceea a teritoriilor dependente. Statele nerecunoscute diplomatic, care nu sunt enumerate în standardul ISO 3166-1, au fost listate ca făcând parte din țările corespunzătoare care au primit recunoaștere internațională.

Lista țărilor după suprafața totală

Note

Referințe

Vezi și 
 Lista statelor lumii
 Lista țărilor după continent
 Lista țărilor după densitatea populației
 Lista țărilor după populație
 Listă de țări în funcție de PIB
 Listă de insule grupate după suprafață
 Listă de monede după țară
 Lista capitalelor lumii

 Suprafață
TȚări